Sened  – faraone della II dinastia egizia
 Sened  – città della Tunisia
 Lingua sened